Símac l'Ebionita, autor d'una de les versions gregues de l'Antic Testament
 Simmac (governador), governador romà
 Luci Aureli Aviani Simmac, magistrat romà
 Quint Aureli Símmac, erudit, orador i home d'estat romà 
 Quint Fabià Memmi Simmac, magistrat romà
 Quint Aureli Simmac (cònsol), cònsol el 446
 Papa Símmac, papa de Roma del 498 al 514
 Aureli Valeri Símmac Tul·lià, cònsol el 330
 Quint Aureli Memmi Símmac fou el sogre de Boeci
 Flavi Símmac, fill de Boeci